Martina Colmegna (* 10. Dezember 1996 in Desio) ist eine italienische Tennisspielerin.

Karriere 
Colmegna spielt hauptsächlich auf der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie bislang vier Einzel- und 16 Doppeltitel gewann.

In der deutschen 2. Tennis-Bundesliga spielte sie 2019 für den MTTC Iphitos.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Weblinks 
 
 
 

Tennisspieler (Italien)
Italiener
Geboren 1996
Frau